Ларами има више значења:
 Ларами
 Округ Ларами (Вајоминг)
 Ларами (град)